Amerikaanse aanduiding voor het westen van de VS in de 19e eeuw, zie Wilde Westen
 een Amerikaans motorfietsmerk, zie Wild West (motorfiets)
 een Italiaanse westernstrip, zie Wild West (stripreeks)
 diverse films, waaronder:
 Wild West (1925), serial van Robert F. Hill
 Wild West (1946) van Robert Emmett Tansey met Eddie Dean
 Wild West (1992) van David Attwood met Naveen Andrews
 diverse televisieseries:
 Tim McCoy's Wild West, Amerikaanse westernserie uit 1950
 Wild West (televisieserie), Britse comedyserie met Dawn French en Catherine Tate (2002-2004)